Weinstein či Weinsteinová může znamenat:

příjmení
 Ari'el Weinstein (1932–1996) – izraelský politik a poslanec 
David Weinstein (1874–1939) – česko-židovský podnikatel 
 Erika Weinsteinová – německá atletka
 Harvey Weinstein (* 1952) – americký filmový producent
 Howard Weinstein (* 1954) – americký spisovatel
 Jehuda Weinstein (* 1944) – izraelský právník a generální prokurátor 
 Leslie Weinstein viz Leslie West
 Matthew Weinstein (* 1964) – americký výtvarník
 Nathan Weinstein viz Nathanael West

jiný význam
 Breda & Weinstein – nákupní centrum v Opavě

Židovská příjmení